Ра́йнфельден (,  ) — город в Швейцарии, окружной центр в кантоне Аргау.

Входит в состав округа Райнфельден. Население составляет 11 004 человека (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 4258.

Известные уроженцы 
 Рад, Яков Кристоф (1799—1871) — изобретатель способа производства кускового сахара-рафинада.
 Унтерманн, Юрген (р. 1928) — языковед.

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница

Города Аргау
Коммуны Аргау